Le Fils (1973), een film van Pierre Granier-Deferre
Le Fils (2002), een film van de gebroeders Dardenne